Der Ausdruck Straddle bezeichnet: 

 Straddle (Sport), eine Technik im Hochsprung
 Straddle (Wirtschaft), ein Finanzinstrument
 Straddle Bet, einen zusätzlichen freiwilligen Blind beim Poker, siehe Liste von Pokerbegriffen#Straddle